Культ (від  — шанування, поклоніння, від  — обробляю, шаную):
 Релігійний культ — релігійне шанування предметів, реальних чи фантастичних істот; релігійна обрядовість. У тому числі:
 Культ предків
 Фаллічний культ
 Культ родючості
 Культ верховної істоти
 Культ карго
 Kult
 Культ — не зовсім точна калька з , якому приблизно відповідає поняття тоталітарна секта; у тому числі:
 Деструктивний культ — той же, що й деструктивна секта
 Слово «культ» також може використовуватися в переносному сенсі і демонструвати нерелігійне чи псевдорелігійне схиляння перед кимось чи чимось, наприклад:
 Культ особистості (наприклад, культ Сталіна)
 Культ сили
 Ку́льтовий твір мистецтва — твір мистецтва, що має багато шанувальників і який слугує важливою частиною (чи навіть основою) певної субкультури, наприклад:
 Культовий фільм
 Культова книга
 Культовий музичний альбом
 Слово «ку́льтовий» також може бути застосовано до творців цих культових творів мистецтва, наприклад:
 Культовий режисер
 Культовий письменник
 Культовий художник
 Культова музична група
 Культ — роман українського письменника Любка Дереша,
 Культ — роман польського письменника Лукаша Орбітовського.

Див. також

Посилання 

 Культ  //